Luis Alberto Romero Alconchel, né le  à San José del Valle (Andalousie), est un footballeur espagnol qui évolue à la Lazio Rome.

Biographie 
Luis Alberto naît le  à San José del Valle dans la province de Cadix en Andalousie.

Débuts à Séville 
En 2004, il intègre le Séville FC en junior puis le Sevilla Atlético Club, équipe réserve du club. Il évolue alors en Segunda-B. Il marque notamment 15 buts durant la saison 2010-2011. Le , il fait ses débuts en Liga en remplaçant Rodri en seconde mi-temps d'un match opposant Séville à Getafe CF.

En , il est prêté à l'équipe B du FC Barcelone pour un an avec option d'achat en fin de saison. Il dispute son premier match le , où il joue deux minutes contre le CE Sabadell Fútbol Club. Il finira  buteur du club, derrière Gerard Deulofeu.

Liverpool FC 
Le , il signe avec le Liverpool Football Club pour un transfert de 6,8 millions £. Il fait ses débuts avec les Reds en match amical le , contre Preston North End. Le , il joue son premier match de Premier League lors de la victoire 1-0 des Reds contre Manchester United.

Le  il est prêté à Málaga.

Le  il est prêté au Deportivo La Corogne.

Lazio Rome 
Le , Alberto rejoint la Lazio Rome pour un montant de 5 millions d'euros.

Le , il prolonge son contrat avec les "biancocelesti" jusqu'en 2022. Il finit meilleur passeur du championnat avec quatorze passes décisives.

Statistiques

Palmarès

En club 
Vainqueur de la Coupe d'Italie 2018-2019 avec la Lazio Rome
Vainqueur de la Supercoupe d'Italie en 2017 et en 2019 avec la Lazio Rome

Distinction personnelle 

 Meilleur passeur du championnat d'Italie en 2018

Notes et références

Voir aussi

Sources

Liens externes 

 

Footballeur international espagnol
Joueur du Sevilla Atlético
Joueur du Séville FC
Joueur du FC Barcelone B
Joueur du Liverpool FC
Joueur du Málaga CF
Joueur du Deportivo La Corogne
Joueur de la Lazio Rome
Naissance en septembre 1992
Naissance dans la province de Cadix